La loi contre les Anglais est une loi visant à encadrer et limiter le commerce de la Grande-Bretagne. Elle est proposée à la Convention le  par Louis Antoine Léon de Saint-Just.

Loi contre les Anglais